Bánk bán steht für:

 Bánk bán (Tragödie), Trägodie von József Katona (Dramatiker) (1815)
 Bánk bán (Oper), Oper von Ferenc Erkel (1861)
 Bánk bán (1915), ungarischer Film von Michael Curtiz 
 Bánk bán (1968), ungarischer Fernsehfilm von Miklós Szinetár 
 Bánk bán (2002), ungarischer Film von Csaba Káel 
 Bancbanus, Figur aus Ein treuer Diener seines Herrn (1826) von Franz Grillparzer